Crețu este un nume de familie românesc care se poate referi la:
 Alexandru Crețu (n. 1992), fotbalist român
 Ani Crețu (n. 1978), actriță română
 Corina Crețu (n. 1967), politician român, membru al Partidului Social Democrat
 Emilian Crețu (n. 1987), actor, prezentator TV din Republica Moldova
 Gabriela Crețu (n. 1965), politician român
 Gheorghe Crețu  (n. 1968), jucător de volei
 Ieronim Crețu (n. 1959), cleric român
 Ioan Crețu, un senator român (în legislatura 1992  1996, ales în Arad)
 Mihai Crețu, cunoscut ca: Michael Cretu, Mihai Cretu (n. 1957), muzician și producător muzical
 Mircea Crețu, deputat român (în legislatura 199092, ales în Cluj)
 Napoleon Crețu, om politic român
 Nicolae Crețu (1888-1954), deputat român
 Nicu Crețu (1947-2017), dirijor, compozitor, aranjor și violonist român
 Ovidiu Teodor Crețu (n. 1953), senator român
 Rodica Crețu, cântăreț român de muzică populară
 Sandra Cretu, sau , cunoscută ca "Sandra" (n. 1962), cântareață germană de muzică pop și eurodance; participat ca vocalistă la proiectul muzical Enigma al fostului său soț Mihai Crețu
 Silviu Oravițan-Crețu (n. 1941), artist plastic român
 Vadim Crețu (n. 1970), pictor din Republica Moldova
 Valentin Crețu (fotbalist) (n. 1989), fotbalist român
 Valentin Crețu (sănier) (n. 1989), sănier român

Vezi și 
 
 Creț — caută „Creț”
 Creția — caută „Creția”
 Crețescu — caută „Crețescu”
 Crețulescu — caută „Crețulescu”
 Kretzulescu — caută „Kretzulescu”
 Creța — caută „Creța”
 Crețoiu — caută „Crețoiu”
 Crețianu — caută „Crețianu”
 Listă de nume românești - litera C#Cr

Nume de familie românești